Літень () — місто в Румунії, у повіті Сучава.
 Літень () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Белчешть.
 Літень () — село в Румунії, у повіті Сучава. Входить до складу комуни Моара.
 Літень () — село в Румунії, у повіті Клуж. Входить до складу комуни Севедісла.